Carrocera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carrocera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Carrocera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar